

Geografia

Austria 
 Hochwolkersdorf – comune nel distretto di Wiener Neustadt-Land (Bassa Austria)
 Wolkersdorf – frazione di Mank, città nel distretto di Melk (Bassa Austria)
 Wolkersdorf im Weinviertel – città nel distretto di Mistelbach (Bassa Austria)

Romania 
 Wolkersdorf – antico nome tedesco di Vulcan, municipio nel distretto di Hunedoara (Transilvania)